est une expression en anglais signifiant  (littéralement ).

Œuvres 

 , comédie musicale de 1931 ;
 , film de Charles Barton sorti en 1949 ;
 , série télévisée diffusée du  au  sur  ;
 Free for All, album d'Art Blakey ;
 Free-for-All, album de Ted Nugent ;
 , album de Michael Penn.

Autres 
 , mode de jeu signifiant « mêlée générale » utilisé notamment dans les jeux vidéo de tir à la première personne comme Quake III ou Unreal Tournament.

Notes et références